Алекса́ндр Го́лубев:
 
 Голубев, Александр Афанасьевич (1925—2004) — краевед Липецкой области.
 Голубев, Александр Валерьевич (род. 1986) — российский футболист.
 Голубев, Александр Владимирович (1954—2021) — российский историк и писатель.
 Голубев, Александр Вячеславович (род. 1972) — советский и российский конькобежец.
 Голубев, Александр Евгеньевич (род. 1983) — российский актёр.
 Голубев, Александр Ефимович (1836—1926) — русский медик; профессор гистологии.
 Голубев, Александр Назарович (1916—1988) — лейтенант, Герой Советского Союза.
 
 Голубев, Александр Титович (1936—2020) — деятель советских и российских органов госбезопасности, генерал-лейтенант.
 Голубев, Александр Тихонович (1908—1991) — санинструктор, полный кавалер ордена Славы.
 Голубев, Александр Фёдорович (1832—1866) — русский геодезист и географ.